Constable steht für:

 Konstabler, Titel oder Amtsbezeichnung, meist in Strafverfolgungsbehörden

Constable ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Constable (1805–1855), US-amerikanischer Politiker
 Archibald Constable (1774–1827), schottischer Verleger und Buchhändler
 Edwin Constable (* 1955), britischer Chemiker und Hochschullehrer
 Emma Constable (* 1975), englische Badmintonspielerin
 Giles Constable (1929–2021), englisch-US-amerikanischer Historiker (Mediävist)
 John Constable (1776–1837), englischer Maler
 Mark Constable (* 1976), englischer Badmintonspieler
 Henry Constable (1562–1613), englischer Dichter
 Patrick Constable (* 1995), australischer Radsportler

 Trevor J. Constable (1925–2016), US-amerikanischer UFO-Forscher und Buchautor
 William George Constable (1887–1976), englischer Kunsthistoriker

Constable ist der Name folgender Orte:

 Constable (New York), Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Chief constable
 Constabel